Сан Франсиско дел Оро има више значења:

 Општина Сан Франсиско дел Оро (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско дел Оро (Сан Франсиско дел Оро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику